Cidade Velha é a forma pela qual era conhecida a região central da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, em meados do século XIX.

Bibliografia 
 COARACY, Vivaldo. Memória da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1955. 584p. il.

Zona Central do Rio de Janeiro